International Lawn Tennis Challenge 1905 je bil peti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Polfinala

Finale

Challenge 

1905 v športu
1905